Newtonia (Missouri), plaats in Missouri 
 Newtonia (dier), geslacht van zangvogels
 Newtonia (plant), geslacht van planten
 (662) Newtonia, planetoïde